Альмеев, Надир Усманович (род. 1946) — российский художник, график, сын Альмеева Усмана.
 Альмеев, Усман Гафиятович (1915—2011) — российский певец, народный артист Татарской АССР.